La Coupe continentale peut faire référence à :
Coupe continentale de rink hockey, compétition annuelle de rink hockey entre clubs européens organisée par le Comité européen de rink hockey;
Coupe continentale d'athlétisme, compétition annuelle d'athlétisme regroupant les meilleurs athlètes de chaque continent ;
Coupe continentale de hockey sur glace, compétition annuelle de hockey sur glace entre clubs européens organisée par la Fédération internationale de hockey sur glace ;
 Compétitions organisées par la Fédération internationale de ski :
Coupe continentale de combiné nordique, championnat annuel de combiné nordique, de niveau inférieur à la Coupe du monde de combiné nordique ;
Coupe continentale de saut à ski, championnat annuel de saut à ski, de niveau inférieur à la Coupe du monde de saut à ski.